Trois navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Freedom''' :
 L' est un cargo qui a servi pendant et peu après la Première Guerre mondiale ;
 Le Freedom (IX-43) est une goélette auxiliaire qui a servi de 1940 à 1962 ;
 L' est Littoral Combat Ship actuellement en service.

Freedom